Vervant puede referirse a: 

 Vervant, comuna francesa situada en Charente; o
 Vervant, comuna francesa situada en Charente Marítimo.